Quadrângulo de Elysium, uma das divisões propostas para a superfície de Marte
Elysium Planitia
Elysium Fossae
Elysium (álbum), da banda Stratovarius
Elysium (filme), com Matt Damon e Wagner Moura

Desambiguações de artes
Desambiguações de astronomia